Анастасій — чоловіче ім'я грецького походження .

Іншомовні аналоги 

  ,
  ,
  ,
  ,  , ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Посилання 
 Список українських чоловічих імен
 Українські прізвища

Примітки 

Особові імена
Чоловічі імена